Vikman ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Vikman (* 1981), schwedische Eishockeyspielerin
 Erika Vikman (* 1993), finnische Sängerin und Tangotänzerin
 Ingrid Vikman (* 1985), schwedische Skilangläuferin
 Mikko Vikman (* um 1986), finnischer Badmintonspieler